Comtesse du Barry est le titre conféré à Madame du Barry ;
 Comtesse du Barry est aussi une entreprise agroalimentaire française.